Een verkeersweg:
N342 (België)
N342 (Frankrijk)
N342 (Nederland), zie Provinciale weg 342
N342 (Zwitserland)